Е́лісон Кре́тчлі () — австралійська акторка. Народилась  в Сіднеї, Австралія.

Фільмографія

Посилання 
 Елісон Кретчлі  на сайті Internet Movie Database

Австралійські акторки
Акторки за алфавітом
Уродженці Сіднея‎